Pied Piper (roman), een boek uit 1942 van de Brits/Australische schrijver Nevil Shute
 Pied Piper (sage), rattenvanger van Hamelen (bonte fluitspeler)

Muziek
 The Pied Piper (nummer), een nummer geschreven in 1965 door Steve Duboff and Artie Kornfeld, populair gemaakt door onder anderen Crispian St. Peters
 Pied Piper (Chico Freeman), een album uit 1984 van de Amerikaanse jazzmuzikant Chico Freeman
 Pied Piper (Donovan), een album uit 1982 van de Schotse zanger Donovan
 Pied Piper (The Pillows), een album uit 2008 van de Japanse band The Pillows
 The Pied Pipers, een Amerikaanse zanggroep

Films
 The Pied Piper (1933), een animatiefilm uit 1933 uit de Silly Symphonies-series
 The Pied Piper (1942), een Amerikaanse film uit 1942 gebaseerd op de roman Pied Piper
 The Pied Piper of Cleveland, een documentaire uit 1955 over de Amerikaanse dj Bill Randle
 The Pied Piper of Hamelin, een Amerikaanse musicalfilm uit 1957
 The Pied Piper (1972), een Amerikaanse film uit 1972 met onder anderen Donald Pleasence